Zkratka IDS může znamenat: 
 Identifikátor datové schránky
 Integrovaný dopravní systém
 Intrusion Detection System, softwarový bezpečnostní systém 
 Izolovaný dělostřelecký srub
 Istarski demokratski sabor, politická strana v Chorvatsku

Dále je zkratka IDS obsažena nebo používána v názvech firem nebo organizačních útvarů: 
 IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. – stavební firmy
 IDS CARGO a.s. – železniční dopravce
 Imperial Defence Services – britská zbrojovka
 Inženýring dopravních staveb a. s., pražská projekční firma
 DP-IDS, Dopravní podnik – Investor dopravních staveb, kombinátní podnik. Organizační složka firmy Dopravní podnik hl. m. Prahy, kombinát, státní podnik v době kolem roku 1990.
 IDS MHMP, Investor dopravních staveb MHMP, organizační útvar Magistrátu hl. m. Prahy. 
 IDS Scheer ČR, softwarová firma
 IDS distributor, spol. s r. o., česká gastronomická firma
 International Diesel Service, IDS SERVIS, nadnárodní firma poskytující podnikatelům servis tankovacích a dálničních karet